Het ATP-tennistoernooi van Auckland (officieel de BellSouth Open) van 1998 werd gespeeld van 12 tot en met 18 januari en vond plaats in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het ASB Tennis Centre.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Auckland
Auckland